Ка́рлос Астра́да (26 февраля 1894 года — 23 декабря 1970 года) — аргентинский философ.

Биография 
Астрада родился в Кордове. Он окончил учебу в средней школе в  в Кордове, затем получил высшее юридическое образование в Национальном университете Кордовы. За эссе 1926 года «Эпистемологическая проблема философии» заработал стипендию в Германии. В течение четырёх лет Астрада учился в университетах Кёльна, Бонна и Фрайбурга под руководством Макса Шелера, Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера и Оскара Беккера.

Когда он вернулся в Аргентину из Германии, Астрада был назначен главой публикаций и конференций в Социальном институте Национального университета «Дель — Литораль» (1933—1934). Там он начал обширную карьеру в различных академических функциях страны: он был адъюнкт-профессором «Истории современной и современной философии» в Школе философии и письма в Университете Буэнос-Айреса (1936—1947); профессором этики в Школе науки и гуманитарных наук в образовании в Университете Ла-Платы в Ла-Плате (1937—1947); профессором философии в  (1939—1949); профессором номологии и метафизики в Школе философии и письма в Университете Буэнос-Айреса (1947—1956); директором Института философии Университета Буэнос-Айреса (1948—1956) и другие должности. Был уволен из университетов после ниспровержения Хуана Доминго Перона, режим которого (и перонизм) он, по собственным словам, «как хороший диалектик, признавал и критиковал одновременно».

Изначально поддерживал многие идеи экзистенциализма, однако впоследствии выступал с его критикой. Среди прочего, Астрада принимал в учении Хайдеггера то, что связано с существованием единичного человека (Dasein), но выступал против «абсолютного и абсолютно трансцендентного», «над-временного» понимания бытия. Согласно Астраде, у Хайдеггера «трудно увидеть возможность исторической реализации человека», поскольку «такой гуманизм заключает в себе его отчуждение в предполагаемой истине бытия», поэтому для аргентинского философа ближе казался «практический», «реальный и конкретный» гуманизм Маркса, рассматривающий человека как «историческое существо, живущее в обществе, обусловленное во времени и пространстве экономическими отношениями».

Проявляя растущий интерес к марксизму, в 1956 году издал книгу «Гегель и диалектика» (из-за содержащейся в ней критики теории отражения у него случилась полемика с Эрнесто Джудиси из Компартии Аргентины), а затем отправился в Москву, где прочёл ряд лекций, защитил докторскую диссертацию «Будущее диалектики» в Институте философии АН СССР и полемизировал с философами Академии наук, которых обвинял в отказе от Гегеля и, следовательно, диалектики.

Затем он посетил Германскую Демократическую Республику, где встретился с Эрнстом Блохом. После своего возвращения из-за советского вторжения в Венгрию разочаровался в так называемом «реальном социализме». В 1957 году он опубликовал «Марксизм и эсхатологии» (переиздание 1969), а в следующем году — «Маркс и Гегель: Труд и отчуждение в „Феноменологии“ и в „Рукописях“» (переиздание 1965). Другие его важные труды: «Феноменологический идеализм и экзистенциальная метафизика» (1936), «Судьба свободы» (1951), «Экзистенциалистская революция» (1952), «Двойной лик диалектики» (1962), «Миф гаучо» (1964).

Карлос Астрада умер в Буэнос-Айресе в 1970 году.

См. также 
 Дуссель, Энрике
 Роиг, Артуро Андрес

Ссылки 
 Биография
 Another biography

Литература

Примечания 

Философы Аргентины
Философы XX века
Выпускники Национального университета Кордовы
Выпускники юридического факультета Национального университета Кордовы
Латиноамериканская философия
Преподаватели Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Факультета философии и литературы Университета Буэнос-Айреса
Экзистенциалисты
Марксисты